Почтамтская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации, производное от термина «почтамт».
 Почтамтская улица — улица в Санкт-Петербурге;
 Почтамтская улица — прежнее (в 1853 — 1920 годах) название центральной части проспекта Ленина в Томске.
Почтамтская улица — прежнее (до 1893 года) название части улицы Лобачевского в Казани.